El nombre Francisco Contreras puede referirse a:

 Francisco Contreras Ballesteros (1873-1915), general militar mexicano.
 Francisco Contreras (1934-), tenista mexicano.
 Francisco Contreras Serrano (19??-), tenista mexicano.
 Francisco Contreras Lagunas (1971-), político sueco-chileno.
 Francisco Contreras Valenzuela (1877-1933), escritor chileno.
 Francisco Contreras (1984-), boxeador dominicano.
 Francisco Contreras Gil, escritor e investigador español de temas paranormales.